Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Cyprus. IJsland heeft geen ambassade in Cyprus.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Cyprus
IJslandse